Illicit – film del 1931 diretto da Archie Mayo
Illicit – cortometraggio del 2015 diretto da Alicia MacGibbon
Illicit – film del 2017 diretto da Corey Grant